

Geografia

Belgia 
Francuska nazwa miejscowości:
 Halle

Osoby 
 Hal – pseudonim Tomasza Halickiego
 Peter van Hal – holenderski skoczek narciarski

Inne 
 Hal – irlandzki zespół muzyczny
 Hal – imię

Zobacz też 
 HAL
 Hall